

Pessoas
Edward Belcher
Tim Belcher

Localidades

Ilhas Belcher

Belcher (Luisiana)

Desambiguação